L'editorial (opinió), en masculí, és l'escrit del director d'un diari.
 L'editorial (empresa), en femení, és l'empresa que publica llibres.